El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2007 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Georgia Dome de Atlanta, Georgia. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Florida, que lograban su segundo campeonato de forma consecutiva, derrotando en esta ocasión en la final a la Universidad Estatal de Ohio, que disputaba su quinta final. Corey Brewer, de los Gators, fue considerado Mejor Jugador del Torneo. 

Se dio la circunstancia de que ésta fue la segunda vez que la universidad de Florida batía a la de Ohio State en una final en el mismo año, ya que en el mes de enero se enfrentaron en el BCS National Championship Game, el partido por el campeonato de la NCAA de fútbol americano.

Equipos 

†Ganador y perdedor de la ronda previa.

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Ronda Previa – Dayton, Ohio
El ganador avanza a la fase West Regional vs. (1) Kansas.

Midwest Regional – St. Louis, Missouri

West Regional – San Jose, California

East Regional – East Rutherford, New Jersey

South Regional – San Antonio, Texas

Final Four – Georgia Dome, Atlanta, Georgia

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2007
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA